

Дегтярка — селище, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Дегтярка — село, Німецький національний район, Алтайський край

Дегтярка — село, Нововодолазький район, Харківська область

Див. також 
 Дігтярка
 Мала Дегтярка

ru:Дегтярка